Гранд-Арми-Плаза — название площади в различных населённых пунктах в честь каких-либо успешных военных событий или деятелей.

США 
 Гранд-Арми-Плаза — площадь в районе Мидтаун, Манхэттен, Нью-Йорк.
 Гранд-Арми-Плаза — площадь в Бруклине, Нью-Йорк.
 Гранд-Арми-Плаза — станция Нью-Йоркского метрополитена в Бруклине.